mergpijp (anatomie), een met merg gevuld bot
 Mergpijpje, een van oorsprong Zweeds gebakje op basis van marsepein, crème en chocolade
 De malle mergpijp, een stripverhaal uit de reeks van Suske en Wiske